Сотник — носій владних повноважень, у різний час — різних категорій (найчастіше у війську — очільник сотні)
 Сотник — присілок, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область, Росія

 Сотник Анатолій Анастасійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Сотник Іван Андрійович (1987—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Сотник Леонід Іванович — український художник, заслужений діяч мистецтв України
 Сотник Наталія Леонідівна (1975) — Соня Сотник — українська радіоведуча, співачка, конферансьє
 Сотник Олександр Володимирович (також відомий як Саша Сотник) — російський письменник, публіцист і журналіст
 Сотник Олена Сергіївна — український правник, народний депутат України
 Сотник Сергій Віталійович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Сотник Юрій В'ячеславович — російський письменник

Див. також 
 Сотник
 Сотня

Прізвища на -ник